North Wales Coast League 1899–1900 var den syvende sæson af den walisiske fodboldliga North Wales Coast League. Ligaen havde deltagelse af otte hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Bangor FC.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 Welsh Football Data Archive – North Wales Coast League Tables 1899-00

Noter 

1899-1900
Fodbold i 1899
Fodbold i 1900